Niemcy:
 Erf – rzeka, dopływ Menu

Inne:
 erf – funkcja błędu Gaussa
 ERF – marka samochodów ciężarowych

Zobacz też:
 ERF Fernsehen
 ERF Plus